Il singolare del torneo di tennis European Community Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Mark Woodforde 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jim Courier (semifinali)
 Michael Chang (semifinali)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Ivan Lendl (secondo turno)

 MaliVai Washington (primo turno)
 Richard Krajicek (campione)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Guy Forget (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

European Community Championship 1992
ATP Tour 1992